А́лия Ма́ртин Шо́кат (, МФА , род. 18 апреля 1989, Риверсайд) — американская актриса. Наиболее известна по роли Мэйби Фюнке в телесериале «Замедленное развитие».

Биография 
Шокат родилась в Риверсайде, штат Калифорния в семье Дины Бёрк и актёра Тони Шоката. Она выросла в районе Палм-Спрингс. У неё есть два брата. Актёр Пол Бёрк был её дедом по материнской линии. Отец Шокат — иракский араб из Багдада. Её мать наполовину норвежка, на четверть — ирландка и на четверть — итальянка.

Когда Шокат не работает (играет в кино и на телевидении), она любит рисовать; она принимала участие в выставках в Лос-Анджелесе, Мехико и Париже. Она также любит заниматься музыкой и петь в джаз-барах.

Награды и номинации 
Шокат была номинирована на премию «Молодой актёр» в 2002 году за роль в телесериале «Состояние исступления», а в 2005 году получила её за роль Мэйби Фюнке в телесериале «Замедленное развитие». Также она была трижды (в 2005, 2006 и 2014 годах) номинирована на «Премию Гильдии киноактёров США» за лучший актёрский состав в комедийном сериале вместе с другими актёрами «Замедленного развития».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США